fort Ordona – znany także jako reduta Ordona, dzieło z 1831 w Warszawie
 Fort Ordona – fort Twierdzy Modlin w Czeczotkach